Богоявление — село в Троицком административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года было в составе Подольского района Московской области). Входит в состав поселения Вороновское.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в селе проживало 12 человек (6 мужчин и 6 женщин). По данным на 2006 год в селе проживало 12 человек.

География 
Село Богоявление расположено в южной части Троицкого административного округа, у границы с Чеховским районом Московской области, примерно в 31 км к юго-западу от центра города Подольска, с которым связано автобусным сообщением.

В 3 км к северо-западу от села проходит Калужское шоссе , в 2 км к северу — Большое кольцо Московской железной дороги, в 16 км к северу — Московское малое кольцо . У села Богоявление берёт начало река Лопасня.

К селу приписано 11 садоводческих товариществ (СНТ). Ближайший населённый пункт — деревня Алексеевка, ближайшая железнодорожная станция — Кресты.

История 
Название села произошло от церкви Богоявления Господня. В 1733 году деревянная Богоявленская церковь была построена здесь по инициативе помещика Остафьева. В 1840-х годах на её месте была построена новая каменная Богоявленская церковь в стиле позднего классицизма.

В 1930-х годах Богоявленскую церковь закрыли. В 1990-х церковь вновь открыли, были проведены восстановительные работы. От бывшей помещичьей усадьбы сохранились парк и пруды.

В «Списке населённых мест» 1862 года — владельческое село 1-го стана Подольского уезда Московской губернии по левую сторону Московско-Варшавского шоссе, из Подольска в Малоярославец, в 30 верстах от уездного города и 5 верстах от становой квартиры, при реке Лопасне и колодцах, с 28 дворами, православной церковью и 240 жителями (119 мужчин, 121 женщина).

По данным на 1890 год — село Клёновской волости Подольского уезда с 292 жителями.

В 1913 году — 40 дворов, земское училище и усадьба Давыдовой.

По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года — центр Богоявленского сельсовета Вороновской волости Подольского уезда в 1,1 км от Варшавского шоссе и 19,2 км от станции Нара Киево-Воронежской железной дороги, проживало 225 жителей (82 мужчины, 143 женщины), насчитывалось 44 крестьянских хозяйства, имелась школа.

1929—1946 гг. — населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области.

1946—1957 гг. — в составе Калининского района Московской области.

1957—1963, 1965—2012 гг. — в составе Подольского района Московской области.

1963—1965 гг. — в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области.

С 2012 г. — в составе города Москвы.

Примечания 



Населённые пункты Троицкого административного округа